MWY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miranda Downs (Australia)